Jan Bażyński (ok. 1390-1459) przywódca Związku Pruskiego, gubernator Prus
 Jan Bażyński (zm. ok. 1480) – kasztelan elbląski
 Jan Bażyński (zm. 1548) – podkomorzy malborski, kasztelan gdański